Ratio est un mot masculin issu du latin. Il est utilisé dans ce sens dans plusieurs langues, dont le français et l'anglais. Selon le contexte, il peut avoir les significations suivantes ;
 En mathématiques , un ratio est initialement une relation entre deux grandeurs de même genre. C'est aussi un synonyme du rapport.
 En finance, un ratio financier est le rapport entre deux comptes du bilan comptable ou du compte de résultat.
 En informatique, imprimerie, numérique, peinture, photographie, cinématographie, vidéo, le ratio d'aspect est synonyme de rapport de forme d'un format  rectangulaire d'image de papier ou numérique ou bien d'une feuille, le rapport entre la largeur et la hauteur.
 En droit, la  est le raisonnement juridique qui a mené un juge à prendre une décision. Il s'oppose à l'.
 Sur internet (notamment sur Twitter et TikTok), un ratio est une règle de calcul humoristique qui consiste à faire une réponse à un message qui comporte plus de likes que le message original, permettant d'évaluer la popularité d'un message.